Djakonowo () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:
 Djakonowo – wieś w obwodzie archangielskim
 Djakonowo – wieś w obwodzie iwanowskim
 Djakonowo – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Djakonowo – wieś w obwodzie pskowskim
 Djakonowo – wieś w obwodzie riazańskim
 Djakonowo – wieś w obwodzie tulskim

Strony ujednoznaczniające